Hrvatska:
 Turanj (Sveti Filip i Jakov), naselje u općini Sveti Filip i Jakov
 Turanj (Karlovac), dio grada Karlovca